Sieghard ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist abgeleitet aus den germanischen Worten sigu für Sieg und hard für mutig, kühn und wird hauptsächlich in deutschsprachigen Ländern vergeben.

Varianten 
Sieghart, Sieghardt, Sighart, Sighard

Namensträger 
Mittelalter
 Sieghard VII. (Sizo; um 1010–1044), Graf im Chiemgau
 Sieghard von Aquileia (Syrus, Sigehard von Peilstein; † 1077), von 1068 bis 1077 Patriarch von Aquileia
 Sieghard Waller, von 1382 bis 1384 Propst des Klosterstifts Berchtesgaden

Neuzeit
 Sieghart von Arnim (1928–2020), deutscher Manager und Sachbuchautor
 Sieghard Brandenburg (1938–2015), deutscher Musikwissenschaftler
 Sieghart Dittmann (* 1934), deutscher Epidemiologe
 Sieghard Dittner (1924–2002), deutscher Maler und Grafiker
 Sieghart Döhring (* 1939), deutscher Musikwissenschaftler und Opernforscher
 Sieghard Morawetz (1903–1993), österreichischer Professor für Geographie
 Sieghard Pawlik (* 1941), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD)
 Sieghard Pohl (1925–1994), deutscher Maler, Grafiker und Publizist
 Sieghardt Rupp (1931–2015), österreichischer Schauspieler

Siehe auch 
 Sieghardinger
 Sieghart
 Sigehard
 Sighart

Männlicher Vorname